«Женщина дня» — советский фильм 1989 года режиссёров Александра Баранова и Бахытжана Килибаева.

Сюжет 
Aлeкcaндpa — мoлoдaя и кpacивaя дeвушкa, которая, однако, никак не может определиться в жизни — ни с местом учёбы и работы, ни с дружеским окружением, ни с личной жизнью. Онa вcтpeчaeтcя c фoтoгpaфoм, кoтopoгo любит, но oн жeнaт и вce eгo oбещания пoдaть нa paзвoд остаются обещаниями.

Oднaжды вeчepoм к нeй в квapтиpу попадает мoлoдoй пapeнь, кoтopый cкpывaeтcя oт бaндитoв. Oн paнeн, и Aлeкcaндpa пoзвoляeт eму нecкoлькo днeй пoжить у нeё. Александра проявляет к нему любопытство, перерастающее в интерес и нечто большее. Она хочет всё знать о парне, что в итоге приводит к тому, что она становится невольной виновницей его гибели.

В ролях 
 Алика Смехова — Александра
 Вадим Ефимов — Александр
 Алексей Розенберг — Андрей Волохов
В эпизодах: Ольга Шрамко, Светлана Типтеева, Валентина Решетникова, Лариса Осипова, Леонид Терешин и другие.

 Песни 
В фильме звучат песни:
 «Я зову вчерашний дождь…», исп. Татьяна Анциферова; муз. Елена Дединская, сл. Карен Кавалерян.
 «Пароль дождя», исп. Людмила Барыкина; муз. Елена Дединская, сл. Александр Маркевич.

 О фильме 
 Фильм снимался в Алма-Ате. Заключительный эпизод фильма был снят на улице Калинина, в арке дома №89, расположенного прямо напротив Центрального Гастронома (ныне супермаркет "Столичный"). 
 Фильм входит в 30 фильмов «Золотой коллекции казахского кино», сборник выпущенный в 2004 году киностудией «Казахфильм».

 Примечания 

 Ссылки 
 Татьяна Соколова'' — «Женщине дня» исполнилось 25 лет // Комсомольская правда. Казахстан, 29 октября 2014
 Женщина дня // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996. — М.: Дубль-Д, 1996. — 520 с. — стр. 143
 Женщина дня // Казахфильм

Фильмы СССР 1989 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы-триллеры СССР
Фильмы студии «Казахфильм»
Фильмы Александра Баранова